

Geografia 
 Mohan – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat

Persone 
 Kim Mohan – autore di giochi e curatore editoriale statunitense
 Neeti Mohan – cantante indiana
 Nicky Mohan – ex calciatore inglese
 Swati Mohan – ingegnera statunitense di origini indiane